Сен-Мем (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Форкалькье. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04188.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 844 человека.

Климат 
Климат средиземноморский, лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки.

Сен-Мем не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Вольксе.

Экономика 
В 2007 году среди 540 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 388 были экономически активными, 152 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 388 активных работали 346 человек (178 мужчин и 168 женщин), безработных было 42 (21 человек и 21 женщина). Среди 152 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 58 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Фонтанигорда, Италия (1997)

Достопримечательности 
 Руины замка Сен-Мем (XII век), принадлежал графам Форкалькье. Исторический памятник с 1943 года.
 Приходская церковь Сен-Максим (XIV век).
 Галло-римское кладбище Сен-Клер.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки